Croton flocculosus est un ancien nom de plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton flocculosus, Geiseler, 1807 : Croton flavens
 Croton flocculosus, Kurz, 1873 : Croton kurzii

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)
Flocculosus